Casali Nenzi (in sloveno Nemci) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica. Si trova tra la valle del Vipacco e la Selva di Tarnova.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica